Strelkow ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Sergejewitsch Strelkow (* 1990), russischer Geher
 Pjotr Georgijewitsch Strelkow (1899–1968), sowjetischer Physiker
 Sergei Andrejewitsch Strelkow (* 1991), russischer Tennisspieler

Strelkow ist ein Pseudonym
 Igor Strelkow (* 1970), militärischer Führer der separatistischen Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine, siehe Igor Wsewolodowitsch Girkin